

Astronomia
 1046 Edwin – asteroide della fascia principale

Aziende
 Edwin – casa di moda giapponese

Onomastica
 Edwin – variante del nome proprio di persona Edvino

Persone
 Colin Edwin – bassista australiano
 Deon Edwin – cestista americo-verginiano
 Fuquan Edwin – ex cestista statunitense
 Jason Edwin – ex cestista americo-verginiano
 John Edwin – attore e scrittore inglese
 Walter Edwin – regista e attore inglese